Racing Butsel is een Belgische voetbalclub uit Butsel. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 9270 en heeft blauw als clubkleur.

Geschiedenis 
Racing Butsel werd opgericht in 1967. De club heette toen NNN Butsel (Nooit Niet Nuchter Butsel) en ontstond in café 'In de Welkom'. Het duurde tot 1969 tot de club zich aansloot bij de Liefhebbersbond KBLBVB onder de naam Racing Butsel.

Pas in 1994 sloot de club zich aan bij de KBVB. Hierbij kreeg het stamnummer 9270. De club slaagde er al snel in om te promoveren naar Tweede provinciale, waar het een groot deel van zijn bestaan zou spelen. In 2016 slaagde de Racing Butsel er zelfs in te promoveren naar Eerste provinciale. Daar speelde het twee seizoenen, waarna de club degradeerde naar Tweede provinciale.

Resultaten

Sportvereniging in Vlaams-Brabant